UNCAF-mästerskapet 1995 var den tredje säsongen av UNCAF-mästerskapet (centralamerikanska mästerskapet). Sex nationer deltog, , , värdnationen , ,  och . Turneringen fungerade även som kval till Gold Cup 1996, då de tre bästa lagen kvalificerade sig.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
Rsssf.com

1995
Fotbollsåret 1995
1995 i El Salvador